Il singolare del torneo di tennis New Delhi Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Mahesh Bhupathi 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes (Campione)
 Vladimir Volčkov (quarti di finale)
 Gastón Etlis (semifinali)
 Neville Godwin (primo turno)

 André Sá (primo turno)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Lorenzo Manta (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 1999